Nanga Parbat steht für:
 Nanga Parbat, einen Berg im Himalaya
 Nanga Parbat (1953), einen Film von Hans Ertl aus dem Jahr 1953
 Nanga Parbat (2010), einen Film von Joseph Vilsmaier aus dem Jahr 2010
 Nanga Parbat (Album), ein Musikalbum von Reinhard Mey aus dem Jahr 2004

Siehe auch: